No Sudão
Conselho Militar de Transição (1985), junta militar que tomou o poder após a deposição de Gaafar Nimeiry.
Conselho Militar de Transição (2019), junta militar que tomou o poder após a deposição de Omar al-Bashir.

No Chade
Conselho Militar de Transição (Chade), junta militar que tomou o poder após a morte de Idriss Déby.